Goslawitz ist der deutsche Name mehrerer Ortschaften:

 eine Ortschaft in der Gemeinde Guttentag in der Woiwodschaft Oppeln, siehe Goslawitz (Guttentag)
 ein Stadtteil in Oppeln, siehe Gosławice (Opole)
 eine Siedlung in Oppeln, siehe Kolonia Gosławicka